Ариэль Херардо Сельцер (; родился 3 января 1981 года, Итусаинго, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник клуба «Хувентуд Унида Университарио».

Клубная карьера 
Сельцер воспитанник клуба «Архентинос Хуниорс». В 2000 году он дебютировал в аргентинской Примере. В 2006 году интерес к Ариэлю проявлял израильский «Бейтар», так как дед Сельцера был евреем, но переход сорвался. За «Хуниорс» Ариэль выступал на протяжении восьми сезонов сыграв более 100 матчей. В 2008 году он перешёл в «Индепендьенте Ривадавия» из второго дивизиона. 9 августа в матче против «Тиро Федераль» Сельцер дебютировал за новую команду.

В 2011 году Ариэль перешёл в «Хувентуд Унида Университарио», клуб одной из низших лигу Аргентины.

Международная карьера 
В 2001 году в составе молодёжной сборной Аргентины Сельцер стал победителем домашнего молодёжного Чемпионата мира.

Достижения 
Международные

 Аргентина (до 20)
  Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд — 2001

Примечания

Ссылки 
 
 BDFA profile
 Argentine Primera statistics
 Last match

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»